Llista d'asteroides del 100.001 al 101.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 100001–100100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 100101–100200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 100201–100300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 100301–100400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 100401–100500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 100501–100600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 100601–100700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 100701–100800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 100801–100900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 100901–101000 [ modifica]